22. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 21 – 26 sierpnia 2018 w czeskim Nowym Mieście na Morawach.

Rozegrane zostały zawody dla seniorów oraz juniorów.

Odbyło się 10 konkurencji: sprint kobiet i mężczyzn, bieg pościgowy kobiet i mężczyzn oraz sztafeta mieszana dla seniorów i juniorów.

Wyniki

Seniorzy

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 24 sierpnia 2018
 Początek: 18:00
 Źródło:

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 25 sierpnia 2018
 Początek: 18:45
 Źródło:

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 25 sierpnia 2018
 Początek: 16:45
 Źródło:

Pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 26 sierpnia 2018
 Początek: 17:30
 Źródło:

Pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 26 sierpnia 2018
 Początek: 15:45
 Źródło:

Juniorzy

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 24 sierpnia 2018
 Początek: 15:30
 Źródło:

Sprint juniorów 
 Dystans: 10 km
 Data: 25 sierpnia 2018
 Początek: 14:00
 Źródło:

Sprint juniorek 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 25 sierpnia 2018
 Początek: 11:45
 Źródło:

Pościgowy juniorów 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 26 sierpnia 2018
 Początek: 13:15
 Źródło:

Pościgowy juniorek 
 Dystans: 10 km
 Data: 26 sierpnia 2018
 Początek: 11:15
 Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
2018 w Czechach
2018 w sportach zimowych
Biathlon w Czechach